Metzmacher ist der Familienname folgender Personen:

Dirk Metzmacher (* 1976), deutscher Grafiker und Autor
Felix Metzmacher (1877–1914), Bürgermeister der Stadt Langenfeld
Ingo Metzmacher (* 1957), Sohn des Cellisten Rudolf Metzmacher, deutscher Dirigent
Robert Metzmacher (1879–1994), Bierbrauerfamilie in Frechen
Rudolf Metzmacher (* 1906; † 2004), deutscher Cellist